Plusieurs communes au Burkina Faso portent le nom de Villy :
 Villy, commune du département de Koudougou au Burkina Faso ;
 Villy, commune du département de Pouni au Burkina Faso ;
 Villy-Bongo, commune du département de Pouni au Burkina Faso ;